Hegerberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Hegerberg (Ybbstaler Alpen), 1477 m, Bergrücken im Ybbstal
 Hegerberg (Gutensteiner Alpen), 1179 m, Berg zwischen Traisen-, Gölsen und Schwarzatal, Niederösterreich
 Hegerberg (Wienerwald), 655 m, Berg im Wienerwald

Hegerberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Hegerberg (* 1995), norwegische Fußballspielerin
 Andrine Hegerberg (* 1993), norwegische Fußballspielerin